Serebrennikow ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Alexandrowitsch Serebrennikow (1915–1989), sowjetischer Linguist
 Kirill Semjonowitsch Serebrennikow (* 1969), russischer Theater-, Opern- und Filmregisseur
 Serhiy Serebrennikow (* 1976), ehemaliger russischer Fußballspieler